Damernas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018 spelades i hallarna Gangneung hockeycenter och Kwandong hockeycenter i Pyeongchang i Sydkorea.

Kvalspel

Kanada, USA, Finland, Ryssland och Sverige kvalificerade sig automatiskt som topp fem i IIHF:s världsranking 2016. 

Schweiz och Japan blev klara för OS-turneringen efter gruppsegrar i kvalturneringar som slutfördes i februari 2017.

Sydkorea kvalificerade sig i egenskap av värdnation.

Ryssland tävlade under neutral flagg som Olympiska idrottare från Ryssland och Sydkorea ställde upp med ett lag tillsammans med Nordkorea tävlandes som Korea.

Spelartrupper 

Varje lag fick bestå av max 23 spelare.

Gruppspel
Gruppspelet avgjordes mellan 10 och 15 februari. Ettan och tvåan i grupp A avancerade till semifinaler medan trean och fyran i grupp A samt ettan och tvåan i grupp B spelade kvartsfinaler. Trean och fyran i grupp B samt de utslagna lagen i kvartsfinalerna spelade placeringsmatcher.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

5:e–8:e plats

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Källor

Fotnoter
 
 
 

Ishockey vid olympiska vinterspelen 2018